

Село:
 Молочне — Вологодська область, Вологодський район

Села:
 Молочне — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Молочне — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Молочне — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Молочне — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Молочне — Київська область, Тетіївський район

Селища:
 Молочне — Херсонська область, Чаплинський район

Див. також 
 Молочна — річка в Україні
 Молочна — колишня до 2007 року назва, села Акадир, у складі Жанібецького районуЗахідно-Казахстанської області Казахстану